Беатрис Кэмпбелл (; р. , , Камбрия, Англия, Великобритания) — британская журналистка. Коммунистка и феминистка (на выборах 2010 года выдвигалась от Партии зелёных). По собственному утверждению, является автором термина «тэтчеризм».

Биография 
Беатрис Кэмпбелл родилась в Карлайне в Англии. Её родители, Джим и Кэтрин Барнс, были членами Коммунистической партии. Беатрис получила образование в средней школе Харраби и средней школе для девочек Карлайла. Также она окончила Центральную академию Ричарда Роуза

В 1970 году Кэмпбелл стала глубоко привержена движению за права женщин и с того момента стала ориентироваться на это в своей работе. 

Кэмпбелл — офицер ордена Британской империи (2009). 

Лауреат Челтнэмской литературной премии (1984) за работу «Wigan Pier Revisited».

Работала в «Morning Star».

С 2008 года является членом британской Женской Национальной комиссии.

Почётные степени доктора словесности (Doctor of Letters) Сэлфордского университета, университета Оксфорд-Брукс, Открытого университета.

Примечания

Ссылки 
 http://www.beatrixcampbell.co.uk
 Профиль в Guardian
 Journalisted — статья Беатрис Кэмпбелл

Члены Коммунистической партии Великобритании
Деятели феминизма Великобритании